Василий Логвинович Капранов (1904 — , город Чернигов) — советский партийный деятель, участник партизанского движения, председатель Черниговского облисполкома.

Биография 
Член ВКП(б) с 1926 года.

Находился на ответственной партийной и хозяйственной работе.

В 1941—1949 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Черниговского областного совета депутатов трудящихся.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В 1941 году был избран членом Черниговского подпольного областного комитета КП(б)У. Затем — заместитель командира Черниговского областного партизанского соединения, занимался материально-техническим обеспечением партизан и подпольщиков.

В 1949—1950 годах — председатель исполнительного комитета Черниговского областного совета депутатов трудящихся.

Был похоронен в сквере имени Попудренко в центральной части города Чернигова. В июле 2017 года перезахоронен на Черниговском городском кладбище.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (23.01.1948)
 ордена
 медали

Ссылки 
 Капранов Василий Логвинович
 Капранова В. Л. могила

Партизаны Великой Отечественной войны
Перезахороненные
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Похороненные в Чернигове
Члены Черниговского обкома КП Украины